Хаџићи могу бити:

 Хаџићи, насељено мјесто и сједиште општине у кантону Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Општина Хаџићи, општина у кантону Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хаџићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хаџићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хаџићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хаџићи (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хаџићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ